L'édition 2005 du tournoi de tennis de la côte Pacifique se déroule à San José du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Andy Roddick remporte le  titre ATP de sa carrière en simple en écartant en finale Cyril Saulnier.

 En double, Wayne Arthurs et Paul Hanley décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Yves Allegro et Michael Kohlmann. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2005
San Jose
Tennis aux États-Unis en 2005
Sport en Californie en 2005
Tennis en février 2005